Дискография американской рок-группы Blue October, состоит из девяти студийных альбомов, четырех концертных альбомов, двадцати одного сингла и двадцати клипов.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Документальные фильмы

EP

Синглы

Рекламные 
 Hate Me Acoustic был рекламным CD, включённым в пакет Foiled.
 Foiled Again был рекламным CD из трёх треков, розданным покупателям, приобретавшим альбом Foiled в компании Best Buy в 2006 году. Он включал в себя акустическую версию Hate Me, а также живую акустическую версию Razorblade и Into the Ocean.
 Foiled for the Last Time — рекламный пакет, включавший CD Foiled и Live at Stubb’s

Видеография 
 Argue with a Tree... - записано 4 июня 2004 года на концерте в театре Лейквуд (Даллас, Техас), и выпущено на DVD 22 февраля 2005 года.
 Things We Do At Night (Live from Texas) - записано 28-29 ноября 2014 года на концерте в театре "House of Blues" в (Даллас, Техас), и выпущено на DVD 20 ноября 2015 года.

Примечания 

Blue October